Mittelweiler ist der Name folgender Orte:

 Mittelweiler (Gutenzell-Hürbel), Gehöft in Gutenzell-Hürbel, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mittelweiler (Alfdorf), Weiler in Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittenweiler